Звания и знаки различия в сухопутных войсках (армии) и ВВС Канады идентичны. Военнослужащие различных видов вооружённых сил различаются цветом формы: зелёный для армии, синий для ВВС, чёрный для ВМФ.

Знаки различия

Генерал-губернатор

Адмиралы и генералы

Рядовой и сержантский состав 
В некоторых родах войск применяются звания, отличающиеся от указанных в таблице. В бронетанковых войсках званию «солдат» соответствует «танкист», в инженерных войсках — «сапёр». В артиллерии званиям «солдат», «капрал» и «старший капрал» соответствуют «артиллерист», «бомбардир» и «старший бомбардир».

Офицерский состав

Прежние звания 
До объединения трёх видов Канадских вооружённых сил каждый из них имел свои собственные знаки отличия.

См. также 
 Воинские звания и знаки различия офицеров военно-морских сил НАТО

Вооружённые силы Канады
Канада
Канада